Duch i nas dwóch (ang. Dude, That's My Ghost!, 2013) – francusko-brytyjski serial animowany stworzony przez Jana Van Rijsselberge'a, twórcę seriali Robotboy i Gawayn. Wyprodukowany przez francuskie studio Alphanim.

Światowa premiera serialu miała miejsce 2 lutego 2013 roku na brytyjskim Disney XD. W Polsce premiera serialu odbyła się 6 kwietnia 2013 roku na kanale Disney XD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach Spencera Wrighta, który po przeprowadzce do Hollywood, musi nauczyć się żyć ze swoim nowym kolegą – duchem sławnego kuzyna, Billym Joe Cobrą.

Obsada 
 Rasmus Hardiker – Spencer Wright
 Darren Foreman – Billy Joe Cobra

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Wojciech Paszkowski
Dialogi: Piotr Radziwiłowicz
Montaż: Magdalena Waliszewska (odc. 7-11, 14, 17-21)
Koordynacja produkcji: Ewa Krawczyk
Wystąpili:
 Karol Osentowski – Billy Joe Cobra
 Karol Jankiewicz – Spencer Wright
 Bożena Furczyk – 
 Rajeev,
 Shanilla,
 Jessica Wright,
 Mama Spencera,
 Lolo,
 Madame X,
 Mallory,
 Katt Katherson – reporterka,
 Pani Rumsfeld,
 Jonah Tyler Tailor (odc. 9b),
 Różne głosy
 Waldemar Barwiński –
 Dyrektor Ponzi,
 Tata Spencera,
 Kleet,
 Sam Hoover,
 Buck,
 Boss gry Gitarmaniak (odc. 4b),
 Otto Autopilot (odc. 9a),
 Bobby (odc. 16b),
 Różne głosy

Lektor: Karol Jankiewicz

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 Duch i nas dwóch

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2013